Кре́мпа () — наименование населённых пунктов и географических объектов в Польше

Населённые пункты 
 Кремпа — село в Зелёногурском повяте Любушского воеводства
 Кремпа — село в Липновском повяте Куявско-Поморского воеводства
 Кремпа — село в Ловицком повяте Лодзинского воеводства
 Кремпа — село в Любартувском повяте Люблинского воеводства
 Кремпа — село в Мехувском повяте Малопольского воеводства
 Кремпа — село в Млавском повяте Мазовецкого воеводства
 Кремпа — село в Опатувском повяте Светокшиского воеводства
 Кремпа — село в Поддембицком повяте Лодзинского воеводства
 Кремпа — село в Польковицком повяте Нижнесилезского воеводства
 Кремпа — село в Пясечинском повяте Мазовецкого воеводства
 Кремпа — село в Радомщанском повяте Лодзинского воеводства
 Кремпа — село в Кошалинском повяте Великопольского воеводства

 Кремпа — район города Острув-Велькопольского.

Реки 
 Кремпа (приток Барича) — приток реки Барич
 Кремпа (приток Кремпели) — приток реки Кремпель
 Кремпа (приток Одры) — приток реки Одра